Код ІАТА українських компаній «Міжнародні Авіалінії України»
 Абревіатура гральної консолі «PlayStation»
 P. S. (або PS) — абревіатура латинського вислову «post scriptum» (постскриптум)
 PS  — код переробки полістирену
 ISO 639 alpha-2 назва мови пуштунів, «пушту»
 ps — Unix-утиліта, яка відображає інформацію про запущені процеси.